Чемпионат мира по танковому биатлону 2015 года — военно-спортивное международное соревнование по танковому биатлону, организованное Министерством обороны Российской Федерации и прошедшее в период с 1 по 15 августа 2015 года на учебно-тренировочном полигоне «Алабино» в подмосковном посёлке Калининец в рамках I Армейских международных игр. По сравнению с предыдущим сезоном в рамках чемпионатов мира оставили лишь индивидуальные гонки и эстафеты, отказавшись от спортивного этапа и спринтов. Сборная Белоруссии пропускала чемпионат мира, готовясь принять участие на своих танках, начиная со следующего сезона. Дебютантами чемпионата мира стали команды Никарагуа и Таджикистана. Принимали участие команды из 13 государств: Ангола, Армения, Венесуэла, Индия, Казахстан, Кувейт, Киргизия, Китай, Монголия, Никарагуа, Сербия, Таджикистан и Россия.

Все команды выступали на российских танках Т-72Б3, а китайцы — на своих танках Type 96А. По итогам танкового биатлона Россия на первом месте, Китай на втором, на третьем месте Сербия. Команда Казахстана ближе всех к призовой тройке.

Судейская бригада чемпионата мира 
  Амарприт Сингх Диллан (Индия)
  Амир Халиков (Казахстан)
  Сюй Вэйго (КНР)
  Цэрэнчимэд Жамсран (Монголия)
  Руслан Цымбалюк (Россия)
  Желько Кузьманович (Сербия)
  Махмадали Ашуров (Таджикистан)

Главные судьи:  Евгений Поплавский (Россия),  Дмитрий Горбатенко (Россия)

Участники

Команды, участвовавшие на чемпионате мира ранее

Дебют

Отказ

Несостоявшийся дебют

Результаты конкурса

Результаты этапа «Индивидуальная гонка» конкурса «Танковый биатлон 2015»

Командный зачет этапа «Индивидуальная гонка» конкурса «Танковый биатлон 2015»

Результаты полуфинальных заездов этапа «Эстафета» конкурса Танковый биатлон 2015"

Результаты финального заезда этапа «Эстафета» конкурса Танковый биатлон 2015"

Призёры соревнований

Командный зачет

Примечания

Ссылки 
 Видеовыпуски Танкового биатлона 2015 на сайте телеканала Россия-1

Чемпионаты мира по танковому биатлону
Чемпионаты мира в России
Чемпионаты мира в 2015 году
Спорт в России в 2015 году
Август 2015 года